Arthur Dorward ist der Name folgender Personen:

* Arthur Dorward (Offizier) (1848–1934), britischer Offizier
 Arthur Dorward (Rugbyspieler) (1925–2015), schottischer Rugby-Union-Spieler